Animus (Latein für Seele oder Geist) steht für:
 Animus und Anima, Begriffe in der analytischen Psychologie Carl Gustav Jungs
 Animus (Rapper), deutscher Rapper
 Animus auctoris, Begriff im deutschen Recht
 Animus (römisches Recht), Rechtsbegriff im Römischen Reich